Le nom Felix a été utilisé à quatre reprises pour désigner un cyclone tropical dans l'Océan Atlantique nord.

 L'ouragan Felix en 1989 - Un cyclone de catégorie 1 qui s'est dissipé dans l'Atlantique sans toucher terre.
 L'ouragan Felix en 1995 - Un cyclone de catégorie 4 qui est passé assez près des côtes des Bermudes pour reporter le référendum sur l'indépendance ; il a aussi provoqué la noyade de 8 personnes sur les côtes du New Jersey et de Caroline du Nord.
 L'ouragan Felix en 2001 - Dépression formée près du Cap-Vert qui a atteint la catégorie 3 sans toutefois menacer de terres.
 L'ouragan Felix en 2007 - Un cyclone de catégorie 5 qui a touché terre au Nord du Nicaragua, faisant 133 victimes. 

Le nom Felix a été retiré de la liste des cyclones après la saison 2007 et est remplacé par Fernand pour la saison 2013.

Ouragan homonyme